Muzaffarabad (urdu: مظفر آباد) – miasto w Pakistanie, stolica prowincji Azad Dżammu i Kaszmir. Znajduje się u zbiegu rzek Dżelum i Neelum. Nazwa miasta pochodzi od sułtana Muzaffara Khana, przywódcy dynastii Bomba.

 World Gazetteer

Miasta w Azad Dżammu i Kaszmirze